Гран-прі Малайзії 2014 (офіційно 2014 Formula 1 Petronas Malaysia Grand Prix) — автогонка чемпіонату світу «Формула-1», яка відбулася 30 березня 2014 року на трасі Сепанг. Другий Гран-прі у сезоні 2014 року.

Класифікація

Вільні заїзди

Кваліфікація 

Примітки
  — Вальттері Боттас був оштрафований на три позиції за те, що завадив Даніелю Ріккіардо під час виїзду з боксів.

Перегони

Кола лідирування

Положення в чемпіонаті після Гран-прі 

Особистий залік

Кубок конструкторів

 Примітка: Тільки 5 позицій включені в обидві таблиці.

Примітки

Посилання 

 Результати гонки на сайті formula1.com 
 Результати та перебіг подій гонки на сайті f1news.ru 

Гран-прі Малайзії
Звіти про Гран-прі сезону 2014 Формули-1
Березень 2014